Шестой сезон женской сборной России по футболу.

Матчи женской сборной России по футболу в 1997

Чемпионат Европы 
Россия впервые участвовала в финальной стадии Чемпионата Европы. Проведя 3 матча и все проиграв, забив 2 мяча и пропустив 6 — заняла 4 место в группе.

Официальные матчи 
 Легенда

В рамках подготовки к Чемпионату Европы сборная России провела два матча со сборной Белоруссии. Первый матч прошел на день города Старые Дороги. Главный тренер просматривал ближайший резерв и наряду с опытными игроками дебютировали Светлана Феколкина и Марина Дикарева. Не приехали травмированные: Петько, Босикова и Григорьева. Не выходили на поле Барбашина и Денщик.

Игры и голы 
Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 1997 года».

|-
!colspan=8 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Примечание